14621 Tati — asteroide

Filmes
 Tati (filme) — filme com Dina Sfat e Hugo Carvana (1973)

 O Diário de Tati — filme brasileiro de 2008

Hipocorísticos